Промете́й:

 Прометей — в древнегреческой мифологии титан, защитник людей от произвола богов.
 Прометей — одно из старейших деревьев в мире.
 Прометей — программа НАСА по разработке ядерной двигательной установки для космических аппаратов.
 Прометей — спутник Сатурна.
 Прометей — вулкан на спутнике Юпитера Ио.

Топоним 
 «Прометей» — ныне несуществующий кинотеатр в Санкт-Петербурге.
 Прометей — муниципальный округ в составе Калининского района Санкт-Петербурга.
 Прометей — сад на территории Калининского района Санкт-Петербурга.

Техника 
 «Прометей» — российский зенитно-ракетный комплекс (комплекс противовоздушной обороны) С-500 или «Прометей».
 «Прометей» — серия рыболовных траулеров, построенных на судостроительных заводах «Volkswerft VEB» в Штральзунде, ГДР.

Организации 
 ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей» — российское предприятие.
 «Прометей» (НИИ) (в прошлом СКБ «Прометей») — предприятие, занимающееся разработкой цветомузыкального оборудования, названное так в честь указанного ниже произведения А. Н. Скрябина.
 «Прометей» — московское издательство.
 «Прометей» — оператор связи (Санкт-Петербург).

Спортивные 
 «Прометей» — команда по хоккею с мячом из Кировской области, известна также как «Дымка».
 «Прометей» — украинский мужской баскетбольный клуб из пгт Слобожанское (ранее представлял город Каменское)
 «Прометей» — украинский женский волейбольный клуб из пгт Слобожанское
 «Прометей» — футбольные клубы из Днепродзержинска
 «Прометей» — советский футбольный клуб (основан в 1947 году).
 «Прометей» — украинский футбольный клуб (основан в 1991 году).
 «Прометей» — советский футбольный клуб из Еревана
 «Прометей» — советский футбольный клуб из Люберец
 «Прометей» — название футбольного клуба «Аякс» из Шахтёрска в 1990—1993 годах
 «Прометей» — название футбольного клуба «Харцызск» в 1993 году
 «Прометей» — название женского футбольного клуба «Аврора» из Санкт-Петербурга в 1991—1992 годах
 «Прометей-Динамо» — название футбольного клуба «Динамо» из Санкт-Петербурга в 1991—1994 годах

В культуре 
 «Прометей» — произведение А. Н. Скрябина.
 «Прометей» — советский мультфильм 1974 года
 «Прометей» — советский художественный фильм 1936 года о Тарасе Шевченко.
 «Прометей» — американский фантастический фильм 2012 года, режиссёр Ридли Скотт.
 «Прометей» — 11 серия 6 сезона телесериала «Звёздные врата: SG-1».
 Прометей — скульптура Пола Маншипа в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке.
 Прометей — скульптура Эрнста Неизвестного в Артеке.
 «Прометей» — историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей».
 «Прометей» — ежегодная премия, вручаемая Libertarian Futurist Society за свободомыслящую (либертарианскую) фантастику.

Прочее 
 Прометей — советский сорт озимой пшеницы (создан в 1987 году).

См. также 
 Прометий
 Франкенштейн, или Современный Прометей
 Прометей II

Примечания